Baraived, ou l'une de ses graphies, peut désigner :

Baraived : l'une des neuf paroisses civiles de la municipalité de Falcón dans l'État de Falcón ;
 Baraived : capitale de la paroisse civile de Baraived, dans la municipalité de Falcón dans l'État de Falcón.

Homonymie de toponyme